Майкл Артин (; род. 28 июня 1934) — американский математик и заслуженный профессор Массачусетского технологического института, известный своим вкладом в алгебраическую геометрию.

Биография 
Артин родился в Гамбурге, Германия. Его мать —  (позднее сменила имя на Natasha и наиболее известна под этим именем, 1909—2003), родилась в семье адвоката, впоследствии известного экономиста Н. Х. Ясного (, 1883—1967) в Санкт-Петербурге и эмигрировала в Германию в 1921 году после прихода к власти большевиков. Она посещала гимназию в Гамбурге, а затем — курсы в Гамбургском университете, проводившиеся Эмилем Артином — одним из выдающихся алгебраистов XX века. Артин и Ясная поженились в 1929 году, Майкл Артин был их вторым сыном. В 1937 году Артин был уволен из университета (Наташа была наполовину еврейкой) и их семья эмигрировала в США.

В 1955 году Майкл Артин получил степень бакалавра в Принстонском университете. Затем он переехал в Гарвард и в 1960 году получил степень Ph.D. под руководством Оскара Зарисского (тема диссертации — On Enriques' Surfaces). Он не стал публиковать диссертацию, так как считал, что она недостаточно хороша для публикации. До 1963 года Артин работал в Гарвардском университете, а затем провёл некоторое время во Франции, в Институте высших научных исследований (IHES), поучаствовав в написании 4 тома записок SGA. В 1966 году получил должность профессора MIT. Его работа над проблемой описания представимых функторов в категории схем привела к доказательству . Также он дал определение , обобщающее определение схемы и позволяющее распространить методы алгебраической геометрии на многие пространства модулей. В 1974 году он дал новое определение . Начиная с 1980-х годов его научные интересы переместились в область некоммутативной геометрии.

Награды 
 1999 — Чернский приглашенный профессор
 2002 — Премия Лероя П. Стила «за выдающиеся достижения на протяжении всей карьеры».
 2005 — 
 2013 — Премия Вольфа
 2013 — Национальная научная медаль США

Заслуги 
Майкл Артин является членом Национальной академии наук США, Американской академии искусств и наук (1969), Американской ассоциации содействия развитию науки, почётным членом Московского математического общества. Также является действительным членом Американского математического общества, в 1991−1992 годах был его президентом.

Примечания 

Члены Национальной академии наук США
Математики XX века
Математики XXI века
Алгебраические геометры
Математики США
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы наук Массачусетского технологического института
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Действительные члены Американского математического общества
Президенты Американского математического общества
Иммигрировавшие в США из Германии
Лауреаты премии Вольфа (математика)
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии